Нижче наведено список 47 муніципалітетів провінції Анкона. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Анкона